Wilsonville ist der Name mehrerer 

Orte in Neuseeland:
 Wilsonville (Neuseeland) im Far-North-Distrikt

in den Vereinigten Staaten:
 Wilsonville (Alabama)
 Wilsonville (Connecticut)
 Wilsonville (Georgia)
 Wilsonville (Illinois)
 Wilsonville (Kentucky)
 Wilsonville (Nebraska)
 Wilsonville (North Carolina)
 Wilsonville (Oregon)
 Wilsonville (Pennsylvania)
 Wilsonville (Tennessee)